Вильяфлорес () — топоним, встречающийся в испаноговорящих странах. В дословном переводе: деревня цветов.

 Вильяфлорес — муниципалитет в Испании, провинция Саламанка автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вильяфлорес — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас.
 Вильяфлорес — город и административный центр вышеуказанного муниципалитета.
 Вильяфлорес — посёлок в штате Чьяпас, муниципалитет Солосучьяпа.
 Вильяфлорес(es) — посёлок в Испании, провинция Гвадалахара автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.